Por Pedro Vidal puede referirse a:

 Perico Vidal, ayudante de dirección en Hollywood
 Pedro Pablo Vidal, sacerdote y político rioplatense.
 Pedro Vidal Gómez, militar y político chileno.
 Pedro Vidal, militar carlista español.
 Pedro Vidal García-Huidobro, médico chileno.